Die Kategoria e Parë 1964/65 (sinngemäß: Erste Liga) war die 27. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann im September 1964 und endete am 20. Juni 1965.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in den Vorsaisons zwölf Teams. 1963/64 war KS Luftëtari Gjirokastra aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit stieg Ylli i Kuq Pogradec nach mehrjähriger Abstinenz wieder in die erste Spielklasse auf. Früher hatte der Verein noch den Namen Spartaku Pogradec gehabt. Titelverteidiger war der FK Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab. Der Vorletzte bestritt Relegationsspiele gegen den Zweiten der zweiten Liga. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 307 Tore, was einem Schnitt von 2,3 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 14 Treffern wurde zum dritten Mal in Folge Robert Jashari vom FK Partizani Tirana.

Erstmals seit 1937, damals noch als SK Tirana, errang 17 Nëntori Tirana den Meistertitel. Es war der insgesamt siebte in der Klubgeschichte, und das nach einem sechsten Rang in der Vorsaison. Im knappen Titelkampf setzte sich Nëntori mit nur einem Punkt Vorsprung gegen Rekordmeister Partizani Tirana und Dinamo Tirana durch. Seit 1947 hatte immer einer dieser beiden Vereine den Titel geholt. Vierter mit nur zwei Zählern Rückstand wurde Besa Kavaja, knapp dahinter auf Platz fünf landete Lokomotiva Durrës. Es folgte Flamurtari Vlora. Mit Traktori Lushnja, Vllaznia Shkodra, Tomori Berat und Labinoti Elbasan waren vier Vereine nach Abschluss der Spielzeit punktgleich und entkamen damit knapp dem Relegationsplatz, den Skënderbeu Korçë belegte. Neuling Ylli i Kuq Pogradec stieg als siegloser Letzter direkt in die zweite Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Nach Abschluss der regulären Spielzeit trat der Vorletzte der Ersten Liga, Skënderbeu Korça, gegen den Vizemeister der zweiten Spielklasse, Naftëtari Qyteti Stalin, an. In Hin- und Rückspiel siegte Skënderbeu souverän mit 6:0 und 5:3 und sicherte so den Klassenerhalt.

|}

Die Mannschaft des Meisters 17 Nëntori Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1964 65
Fußballsaison 1964/65